

Семиріч'є — хутір, Кугарчинський район, Башкортостан
 Семиріч'є — присілок, Смоленський район, Смоленська область

Див. також 
 Семиріччя